Cariu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cariu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cariu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar